Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Transylvania Open 2021 des Damentennis. Insgesamt nehmen 20 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 23. und 24. Oktober 2021 stattfindet.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Cluj-Napoca